Порди́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань, департамент — Кот-д’Армор, округ Сен-Бриё, кантон Плерен. 

Население (2019) — 7 300 человек.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 100 км северо-западнее Ренна, в 8 км к северо-западу от Сен-Бриё, на берегу Ла-Манша. Через территорию коммуны проходит национальная магистраль N12.

История 
Территория Пордика была заселена с неолита, но все мегалиты, сохранившиея на территории коммуны, были уничтожены в XIX веке. От галло-римского периода остались руины Camp des Bernains, расположенные недалеко от деревни Кере. Этот лагерь, по-видимому, был частью более мощного оборонительного комплекса, включающего также деревню Орья в коммуне Трегомёр и Роше-Колле в Лантике.

Первое упоминание о Пордике датируется 1160 годом по случаю пожертвования аббатству Святого Креста в Генгаме Конаном, младшим сыном графа Пентьевр; приход был передан в дар аббатству Бопор в Пемполе при создании этого аббатства в 1202 году. С этой даты до Великой Французской революции приход Пордик будет зависеть от аббатства Бопор.

В XIX веке и в первой половине XX века Пордик был типичной сельской коммуной, расположенной на морском побережье, и многие его жители занимались традиционным прибрежным промыслом рыбы.

Во время Второй мировой войны немцы разместили на территории коммуны четыре бункера, предназначенные для защиты расположенного в двух километрах к северу порта Биник.

1 января 2016 года Пордик поглотил соседнюю коммуну Тремелуар.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра
 Виадук Парфон

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,9 %
 промышленность — 12,1 %
 строительство — 10,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 43,1 %
 государственные и муниципальные службы — 31,4 %

Уровень безработицы (2018) — 8,4 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 790 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 3562 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2575 были экономически активными, 987 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 2575 активных работали 2431 человек (1251 мужчина и 1180 женщин), безработных было 144 (72 мужчины и 72 женщины). Среди 987 неактивных 331 человек были учениками или студентами, 463 — пенсионерами, 193 были неактивными по другим причинам.

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Пордика с 2020 года занимает Жоэль Батар (Joël Batard). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил во 2-м туре, получив 46,21 % голосов (из трёх списков).

Города-побратимы 
   (Великобритания, с 1991)

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея